Stiermarken kan betrekking hebben op:

Stiermarken (gebied), een grensoverschrijdende regio in Oostenrijk en Slovenië
Stiermarken (deelstaat), een deelstaat van Oostenrijk
Stiermarken (Slovenië), een gebied in Slovenië, deel van het voormalig hertogdom
Hertogdom Stiermarken, een voormalig hertogdom dat overeenkwam met de regio Stiermarken